1. HNL 1995./96. (Prva hrvatska nogometna liga 1995./96.) je bilo peto po redu nogometno natjecanje I. razreda u samostalnoj Hrvatskoj koje je organizirao Hrvatski nogometni savez. Natjecanje je započelo 13. kolovoza 1995. godine, a završilo 12. svibnja 1996. godine utakmicama 10. kruga “Lige za prvaka“, odnosno 26. svibnja 1996. godine utakmicama 14. kruga “Lige za A“ i “Lige za B“.

Natjecateljski sustav 
Sustav natjecanja se mijenjao nekoliko puta prije početka prvenstva, te je s razlogom bilo nezadovoljnih klubova (NK Hrvatski dragovoljac), koji su izborili 1. HNL kroz drugoligaško natjecanje. Konačni sustav natjecanja usvojila je 20. srpnja 1995. godine skupština HNS-a na prijedlog Udruženja prvoligaša. Momčadi su bile podijeljene u dva jakosna razreda: Prva A liga s 12 momčadi i Prva B liga s 10 momčadi. Sudionicima Prve A lige postalo je 12 prvoplasiranih momčadi iz 1. HNL 1994./95., a sudionicima Prve B lige postalo je četiri posljednjeplasirane momčadi iz 1. HNL 1994./95. te po dvije prvoplasirane momčadi iz skupine Zapad, Sjever i Jug 2. HNL 1994./95. Prvi dio natjecanja momčadi su igrale dvokružno nakon kojeg je uslijedilo doigravanje u tri jakosna razreda: “Liga za prvaka“ (pet prvoplasiranih momčadi iz 1. A lige i prvoplasirana momčad 1. B lige), “Liga za A“ (momčadi od 6. do 12. mjesta 1. A lige, te drugoplasirana momčad 1. B lige) i “Liga za B“ (momčadi od 3. do 10. mjesta 1. B lige). Momčadi su u doigravanje ušle s bodovnom zalihom.

Prvi dio natjecanja

Prva A liga

Rezultati

Prva B liga

Drugi dio natjecanja

Liga za prvaka

Rezultati

Liga za A

Rezultati

Zanimljivosti 
 Najbolji stijelac lige bio je Igor Cvitanović s 19 golova, igrač Croatije iz Zagreba.
 Najboljim je igračem proglašen također Igor Cvitanović.

Nastup klubova u Europi 
 Liga prvaka:
 Pretkolo:  Panathinaikos – Hajduk Split 0:0, 1:1 ( u Rijeci )
 Kup UEFA:
 Pretkolo:  Slovan Bratislava – Osijek 4:0, 2:0
 Intertoto kup: 
 Skupina 6: Zagreb –  LASK Linz 0:0  IBK Keflavik – Zagreb 0:0 Zagreb –  FC Metz 0:1  Patrick – Zagreb 1:2

Poveznice 
 1. B HNL 1995./96.
 2. HNL 1995./96.
 3. HNL 1995./96.
 5. rang HNL-a 1995./96.
 6. rang HNL-a 1995./96.
 7. rang HNL-a 1995./96.
 8. rang HNL-a 1995./96.
 Ostale lige 1995./96.
 Hrvatski nogometni kup 1995./96.

Izvori 

 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske u nogometu 1995./96.
 HRnogomet.com, Prva A i Prva B HNL 1995./96.
 RSSSF: Croatia – List of Topscores

1995-96
 1A